In 1984 werd de zesde editie van de Amílcar Cabral Cup gespeeld. Het toernooi werd gespeeld in Freetown, Sierra Leone. Op dit toernooi won het elftal van Senegal door in de finale het thuisland Sierra Leone te verslaan. In de reguliere tijd werd het 0–0. Senegal won na strafschoppen. Mali werd derde door van Gambia te winnen met 2–0.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Het is onbekend waarom Mali tweede werd en Guinee-Bissau derde. Alle mogelijke beslissingscriteria waren in het voordeel van Guinee-Bissau.

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe links

Amilcar Cabral Cup
Voetbal in 1984
Voetbal in Sierra Leone
Sportevenement in Sierra Leone